Jacutinga ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Jacutinga (Minas Gerais)
 Jacutinga (Rio Grande do Sul)
sowie des Vogels:
 Pipile Jacutinga
und mehrerer Flüsse:

 Rio Jacutinga